Theo Jansen (kunstenaar), een in Nederland wonend en werkend kunstenaar-uitvinder;
Theo Jansen (voetballer), een voormalig Duits profvoetballer (onder andere bij N.E.C.).
Theo Jansen (politicus), een Nederlands politicus

Zie ook
Theo Janssen, een Nederlands voormalig voetballer.